Babenberg ist der mittelalterliche Name für das oberfränkische Bamberg. Er steht ferner für:

 Babenberg, ein Ortsteil von Zapfendorf
 die Babenberger, ein österreichisches Markgrafen- und Herzogsgeschlecht
 die fränkischen bzw. älteren Babenberger, siehe Popponen
 der fiktive Ort der Handlung des Spielfilms Die Feuerzangenbowle
 eine österreichische Goldmünze, siehe Babenberger (Goldmünze)

Babenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Babenberg (854–906), ostfränkischer Graf
 Peter Babenberg (1461–1545), Abt des Chorherrenstifts Kreuzlingen

Siehe auch:

 Babenburg, Befestigungsanlage auf dem Bamberger Domberg